Lago Lunghin – laghetto alpino nel Cantone dei Grigioni in Svizzera
 Passo Lunghin – valico alpino nel Canton Grigioni in Svizzera
 Piz Lunghin – montagna delle Alpi